Aardrijkskunde
 Johnson (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Johnson (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Johnson (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Johnson (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma

Bedrijf
 Johnson & Johnson, Amerikaans farmaceutisch bedrijf

Fictief figuur
 Carl Johnson, personage uit de serie videospellen Grand Theft Auto
 Steve Johnson, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives

Personen met de achternaam Johnson
 Allen Johnson, Amerikaans atleet
 Alexz Johnson, Canadees actrice en zangeres
 Amy Johnson, Brits piloot
 Andrew Johnson, president van de Verenigde Staten van 1865 tot 1869
 B.S. Johnson, Engels schrijver, dichter, literatuurcriticus en filmmaker
 Ben Johnson (acteur), Amerikaans acteur 
 Ben Johnson (atleet), Canadees atleet
 Benjamin Johnson (wielrenner), Australisch wielrenner
 Bill Johnson (alpineskiër), Amerikaans alpineskiër
 Bill Johnson (schrijver), Amerikaans schrijver
 Boris Johnson, Brits politicus, journalist, schrijver en historicus
 Brian Johnson (zanger), Engels zanger van de groep AC/DC
 Butch Johnson, Amerikaans boogschutter
 Caryn Elaine Johnson, echte naam van de Amerikaanse actrice Whoopi Goldberg
 Chad Javon Johnson, oorspronkelijke naam van de Amerikaanse footballspeler Chad Ochocinco
 Dick Johnson, Amerikaans saxofonist
 Don Johnson, Amerikaans acteur
 Dwayne Johnson, Amerikaans acteur en professioneel worstelaar, bekend als The Rock
 Edward Hibberd Johnson, Amerikaans uitvinder en zakenpartner van Thomas Edison
 Eliza Johnson, echtgenote van de Amerikaanse president Andrew Johnson
 Eric Johnson (gitarist), Amerikaans gitarist en componist
 Erling Johnson, Noors scheikundige
 Eyvind Johnson, Zweeds schrijver
 Gary Johnson (politicus), Amerikaans ondernemer en politicus
 George Johnson, helft van het muziekduo The Brothers Johnson
 Glen Johnson, Engels voetballer
 Howie Johnson, drummer van de Amerikaanse groep The Ventures
 Jack Johnson (bokser), Amerikaans bokser
 Jack Johnson (muzikant), Amerikaans singer-songwriter
 Jimmie Johnson, Amerikaans autocoureur
 Johnnie Johnson, Amerikaans bluespianist
 Junior Johnson, Amerikaans autocoureur
 Lady Bird Johnson, echtgenote van de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson
 Louis Johnson, helft van het muziekduo The Brothers Johnson
 Norman Johnson, Canadees wiskundige
 Kenneth Johnson, Amerikaans sciencefiction screenwriter, producent en regisseur
 Lyndon B. Johnson, president van de Verenigde Staten van 1963 tot 1969
 Magic Johnson, Amerikaans basketbalspeler
 Martin Johnson, leadzanger van de Amerikaanse rockband Boys Like Girls
 Matthew Johnson, oprichter van het Amerikaanse muzieklabel Fat Possum Records
 Michael Johnson, Amerikaans atleet
 Michael Johnson (voetballer), Engels voetballer
 Nkosi Johnson, Zuid-Afrikaanse jongen, voorvechter voor kinderen met hiv/aids
 Norman Johnson, Canadees wiskundige
 Penny Johnson Jerald, Amerikaans actrice
 Philip Johnson, Amerikaans architect
 Rafer Johnson, Amerikaans tienkamper
 Randy Johnson, Amerikaans baseballspeler
 Ray Johnson, Amerikaans kunstenaar
 Richard Mentor Johnson, Amerikaans politicus, 9e vicepresident van de Verenigde Staten
 Robert Johnson, Amerikaans bluesartiest
 Russell Johnson (acteur), Amerikaans acteur
 Samuel Johnson (schrijver), Engels lexicograaf, dichter, essayist en literatuurcriticus
 Samuel Johnson (voetballer), Ghanees voetballer
 Scott Johnson (turner), Amerikaans turner
 Shawn Johnson, Amerikaans gymnaste
 Tess Johnson, Amerikaans freestyleskiester
 Tim Johnson (politicus), Amerikaans politicus
 Timothy Johnson, Amerikaans wielrenner en veldrijder
 Uwe Johnson, Duits schrijver
 Van Johnson (acteur), Amerikaans acteur
 Van Johnson (coureur), Amerikaans coureur
 Will Johnson (voetballer), Canadees voetballer
 William Samuel Johnson, Amerikaans politicus, een van de Founding Fathers

Transport
 Johnson (Groot-Brittannië), een Brits historisch motorfietsmerk
 Johnson (Verenigde Staten), een Amerikaans historisch motorfietsmerk

Wiskunde
 Johnson-lichaam, een veelvlak

Andere
 Johnson Automatisch Geweer, Amerikaans automatisch geweer
 Johnson's Dictionary of A Dictionary of the English Language, woordenboek van de Engelse taal uit 1775
 Lyndon B. Johnson Space Center, NASA-centrum voor bemande ruimtevaartactiviteiten
 Johnson (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar de Britse pilote Amy

Zie ook 
 Johnson City (doorverwijspagina)
 Johnson County (doorverwijspagina)
 Jonson (doorverwijspagina)

Engelse achternaam